Alain Schneider peut désigner :
 Alain Schneider (1955-), compositeur, musicien et chanteur pour enfants ;
  (1972- ), joueur de l'équipe nationale luxembourgeoise de hockey sur glace.

Référence